Déré peut désigner :
 Déré, une localité du Burkina Faso dans le département du Sami,
 Déré, une localité du Burkina Faso dans le département de Sollé.